Pondikonisi (griech. Ποντικονήσι ‚Mäuseinsel‘) ist der Name mehrerer griechischer Inseln:

 einer Insel bei Korfu, siehe Pondikonisi (Korfu)
 einer Insel vor der attischen Küste im Saronischen Golf, siehe Pondikonisi (Vari)
 einer Insel bei Hydra, siehe Pondikonisi (Hydra)
 einer Insel in der Inselgruppe Ionousses
 einer Insel vor Kap Katakolo, siehe Pondikonisi (Pyrgos)

 dreier Inseln vor Limnos in der Bucht von Moudros, siehe Pondikonisia